Collector, een van de drie aansluitklemmen van een transistor
 Collector of commutator van een gelijkstroommachine
 Grote riool die het water van verschillende kleinere (gemeentelijke) riolen verzamelt en afvoert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Inlaatcollector van een verbrandingsmotor
 Uitlaatcollector van een verbrandingsmotor
 Zonnecollector, uitrusting om stralingsenergie van de zon op te vangen
 Collector's item, zaken die het verzamelen waard zijn

Collector komt van het Latijnse collegere dat 'verzamelen' betekent.